Alliot ist der Familienname folgender Personen:

 Lucien Alliot (1877–1967), französischer Bildhauer
 Michèle Alliot-Marie (* 1946), französische Politikerin, MdEP
 Philippe Alliot (* 1954), französischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Aliot
 Alioth